Voorwerp est un mot néerlandais signifiant « objet ». Il peut désigner également :

Le voorwerp de Hanny, un objet céleste de type inconnu de la constellation du Lion.